Kornelijus ist ein männlicher litauischer Vorname, abgeleitet von Kornel.

Personen 
 Kornelijus Platelis (* 1951),  Dichter und Politiker, Bildungsminister und stellvertretender Bürgermeister von Druskininkai.

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname